

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Foreman – ghiacciaio dell'isola Alessandro I, al largo della costa della Terra di Palmer
Stati Uniti d'America
 Foreman – città dell'Arkansas

Persone
 Amanda Foreman (1966) – attrice statunitense
 Carl Foreman (1914-1984) – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
 Chris Foreman (1956) – chitarrista britannico
 Chuck Foreman (1950) – ex giocatore di football americano statunitense
 Darren Foreman (1968) – ex calciatore inglese
 Deborah Foreman (1962) – attrice statunitense
 D'Onta Foreman (1996) – giocatore di football americano statunitense
 George Foreman (1949) – pugile statunitense 
 Jamie Foreman (1958) – attore e cantante britannico
 Jon Foreman (1976) – cantautore statunitense
 Justin Wright-Foreman (1997) – cestista statunitense
 Michael Foreman (1957) – astronauta e ufficiale statunitense
 Richard Foreman (1937) – regista teatrale statunitense

Altro 
 Eric Foreman – personaggio della serie Dr. House - Medical Division
 Susan Foreman – personaggio della serie Doctor Who